Adath Israel Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Adath Israel Temple (Cleveland), Mississippi, ID-Nr. 02001499
 Adath Israel Temple (Louisville), Kentucky, ID-Nr. 74000882